Герберт Лоуренс Андерсон (; 24 мая 1914, Нью-Йорк — 16 июля 1988, Лос-Аламос, штат Нью-Мексико) — американский физик-экспериментатор.

Член Национальной академии наук США (1960).

Биография 
Работал в Колумбийском университете в 1939—1942 гг., в 1942—1944 гг. — в Металлургической лаборатории Чикагского университета, в 1944—1946 гг. — в Лос-Аламосской лаборатории. С 1946 г. — в Чикагском университете (с 1950 г. — профессор, в 1958—1962 гг. — директор Института ядерных исследований им. Э. Ферми).

Работы по ядерной физике и ядерной технике, пионной и мезонной физике, физике элементарных частиц, ускорительной технике. Был близким сотрудником Э. Ферми в его экспериментальных исследованиях американского периода.

В 1939 г. независимо от других экспериментально доказал деление ядра урана на два осколка под действием нейтронов и измерил энергию деления, открыл вторичные нейтроны, испускаемые при делении. В 1942 г. принимал участие в сооружении первого ядерного реактора и осуществлении управляемой цепной ядерной реакции деления.

Исследовал мезонные атомы, рассеяние пионов на протонах, резонансы, в частности ещё в 1952 г. совместно с Э. Ферми наблюдал первую резонансную частицу — пион-нуклонный резонанс. В 1949 г. независимо от других установил трехчастичную схему распада мюона.

Примечания

Литература 
 
 Harold M. Agnew. Herbert L. Anderson // Biographical Memoirs (National Academy of Sciences)

Ссылки 
 Андерсон (Anderson) Герберт Лоуренс на сайте «Биографии, мемуары, истории»

Лауреаты премии Энрико Ферми
Стипендиаты Гуггенхайма
Члены Национальной академии наук США
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Колумбийской школы инженерных и прикладных наук
Преподаватели Чикагского университета